Andrew John LeBlanc, dit Drew LeBlanc, (né le  à Duluth dans le Minnesota) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
LeBlanc n'est pas un joueur repêché dans la Ligue nationale de hockey, il a signé en 2013 un contrat d'une année avec les Blackhawks de Chicago. Auparavant, il a joué pour l'université d'État de Saint Cloud en National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Carrière internationale 
LeBlanc a été sélectionné pour jouer le championnat du monde de hockey sur glace 2013 avec les États-Unis.

Trophées et honneurs personnels 
National Collegiate Athletic Association
 2013 : remporte le trophée Hobey Baker.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Steel de Chicago || USHL|| 14|| 0|| 5|| 5|| 20|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2007-2008|| Steel de Chicago || USHL || 58|| 19|| 35|| 54|| 36|| 7|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2008-2009|| Huskies de St. Cloud State|| WCHA|| 38|| 8|| 7|| 15|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Huskies de St. Cloud State|| WCHA|| 43|| 6|| 25|| 31|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Huskies de St. Cloud State|| WCHA|| 38|| 13|| 26|| 39|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Huskies de St. Cloud State|| WCHA|| 10|| 2|| 10|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Huskies de St. Cloud State|| WCHA|| 42|| 13|| 37|| 50|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| IceHogs de Rockford || LAH|| 76 || 7 || 15 || 22 || 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| IceHogs de Rockford || LAH || 43 || 4 ||2  || 6 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Augsburger Panther || DEL || 45|| 15|| 31|| 46|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Augsburger Panther || DEL || 49 || 11 || 23 || 34 || 18 || 7 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2017-2018 || Augsburger Panther || DEL || 49 || 11 || 32 || 43 || 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Augsburger Panther || DEL || 52 || 11 || 34 || 45 || 40 || 14 || 5 || 5 || 10 || 10
|-
| 2019-2020 || Augsburger Panther || DEL || 42 || 11 || 38 || 49 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Augsburger Panther || DEL || 38 || 10 || 20 || 30 || 22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Augsburger Panther || DEL  ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left|Championnat du monde || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance à Duluth (Minnesota)
Naissance en juin 1989
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur du Steel de Chicago
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Augsburger Panther
Gagnant du trophée Hobey-Baker
Attaquant de hockey sur glace